Pea Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pea Ridge (Benton County, Alabama)
 Pea Ridge (Escambia County, Alabama) 
 Pea Ridge (Fayette County, Alabama)
 Pea Ridge (Marion County, Alabama)
 Pea Ridge (Shelby County, Alabama)
 Pea Ridge (Benton County, Arkansas)
 Pea Ridge (Desha County, Arkansas)
 Pea Ridge (Florida)
 Pea Ridge (Maine)
 Pea Ridge (Missouri)
 Pea Ridge (Polk County, North Carolina)
 Pea Ridge (Washington County, North Carolina)
 Pea Ridge (West Virginia)
 Pea Ridge Township, Illinois

Siehe auch:

 Schlacht am Pea Ridge des Amerikanischen Bürgerkrieges (1862)